Esperanto pode referir-se a:

 Esperanto - língua artificial
 Dr. Esperanto - criador do esperanto
 1421 Esperanto - asteróide

Desambiguação